Темницталь () — коммуна в Германии, в земле Бранденбург.

Входит в состав района Восточный Пригниц-Руппин. Подчиняется управлению Темниц. Население составляет 1547 человек (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 51,95 км². Официальный код — 12 0 68 426.

Коммуна подразделяется на 6 сельских округов.

Фотографии

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Бранденбурга